Het seizoen 2000/01 van de zaterdag Hoofdklasse B ging van start op 2 september 2000. De laatste speelronde was op 12 mei 2001. De zaterdag Hoofdklasse B is een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De titelhouder van het vorige seizoen (1999/00) was SV Spakenburg.

Teams

Eindstand

1 Winnaar eerste periodetitel 
2 Winnaar tweede periodetitel 
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen

Uitleg kleuren

Wedstrijdtabel 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag B